Goudala, Djoddala, Goudala, Gadala ou Guezula, tribu berbère sanhadja localisée en actuelle Mauritanie, lointains descendants des antiques Gétules
Marie-Thérèse Gadala, écrivain français 
Gadala, village du Cameroun